Хелена () или Хелен () — распространённое женское имя, также — фамилия, топоним и ряд других значений.

Имя 
См.  и .
 Хелена (ок. 1060 — ок. 1110) — королева Швеции.
 Хелен (род. 1938; полное имя Хелен Энн Ричардсон) — индийская актриса и танцовщица.

Фамилия 
 Хелен, Йоана (род. 1992) — швейцарская горнолыжница.
 Хелена, Катри (род. 1945) — финская певица.

Топоним

Острова 
 Хелена — остров Канадского Арктического архипелага.
 Хелен — риф в составе Палау.

Населённые пункты 
США
 Хелена — город в Алабаме.
  — город в Арканзасе; с 2006 года является частью городской агломерации .
  (1863)
  — город в Джорджии.
  — город в Джорджии; с 2015 года является частью городской агломерации .
  — поселение в Западной Виргинии.
  — поселение в Миссисипи.
 Хелена — город в Монтане.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Оклахоме.

 Хелен — тауншип в Миннесоте.
 Хелена — тауншип в Миннесоте.
  — тауншип в Мичигане.
Прочие страны
 Хелен — коммуна в Германии.

Прочие топонимы 
  — национальный лес в Монтане.

Составные топонимы 
  — городская агломерация в Джорджии.
  — город в Арканзасе; с 2006 года является частью городской агломерации .
  — городская агломерация в Арканзасе.

Массовое искусство 
Фильмы
  — Германия, 1924.
  — США, 2009.
  — Индия, 2019.
Прочее
  — повесть Жуакина Марии Машаду де Ассиса (1876).
 Helena — песня (2005) рок-группы My Chemical Romance.

Техника 
Корабли
  — ряд кораблей ВМФ Великобритании.
  — ряд кораблей и подводных лодок ВМФ США (большинство из них названы в честь города Хелена в Монтане).
  (1897—1932)
 USS Helena (CL-50) (1939—1943)
  (1945—1963)
  (1987 — )

Самолёты
 G-AAXF Helena — британский пассажирский самолёт (1931—1941).
 «Хелен» — условное обозначение японского бомбардировщика Nakajima Ki-49 Donryu (1942—1945).

Тропические циклоны 
  — имя ряда тропических циклонов:
  — тайфун 1972 года.
  — циклон 2008 года.
  — циклон 2013 года.
См. также  и .

 См. также 
 Елена
 Элен
 
 Helena Beat — песня (2011) группы Foster the People''
  — финская энергетическая компания.